Джон Тревиза ( или John of Trevisa, , или Johannes de Trevisa;  или  —  или ) — корнский священник, историк, писатель и переводчик, один из летописцев начального периода Столетней войны.

Биография 
Родился в 1342 году в Тревессе (Trevessa) в приходе  (корн. Эглосенодер) в Корнуолле. По другим данным, родился в 1326 году в Крокадоне в приходе Сент-Меллион (Корнуолл). Являлся носителем корнского языка.

В 1362 году окончил  в Оксфорде, где преподавал до 1369 года, получив степень магистра. Затем перешёл в Куинз-колледж Оксфорда, где трудился до 1379 года, покуда не был исключён из-за конфликта с ректором Томасом Карлайсом.
 
Вернувшись в колледж в 1383 году, возможно, сотрудничал с работавшими там Джоном Уиклифом и , приняв участие в составлении ранней версии «Библии Уиклифа» (1382—1395).

С 1374 года служил викарием в Беркли (Глостершир), а с 1387 года капелланом у барона  и каноником в . Между 1395 и 1399 годами снимал в Куинз-колледже комнату, где, вероятно, переводил найденные в местной библиотеке сочинения Бартоломея Английского. 

Умер в мае 1402-го или 1412 года в Беркли.

Сочинения 
Между 1385 и 1387 годами перевёл с латыни на среднеанглийский язык для своего покровителя лорда Томаса Беркли «Полихроникон» () известного историка Ранульфа Хигдена (ум. 1364), дополнив его собственными комментариями, продолжив до 1360 года, когда заключён был исторический мир в Бретиньи, и предварив морально-дидактической  (), представляющей собой переложение анонимной латинской «Беседы рыцаря и клирика» (), приписывавшейся известному философу-францисканцу Уильяму Оккаму.

Выполнил немало других переводов, например, популярной средневековой энциклопедии «О свойствах вещей» () Бартоломея Английского (1250), трактата «О правлении государей» () Эгидия Римского (кон. XIII в.), полемического сочинения архиепископа  «В защиту белого духовенства» (, сер. XIV в.); книг Ветхого Завета, апокрифического Евангелия от Никодима, «Краткого изложения военного дела» Флавия Вегеция (IV в. н. э.), «» (VII в.), в том числе по заказу лорда Беркли, а также в просветительских целях.

Некоторые ранние английские антикварии безосновательно приписывали Тревизе первый английский перевод Библии, напечатанный в XV веке Уильям Кэкстоном, а учёный епископ Джон Бейл ошибочно называл его автором «Деяний короля Артура» (), в реальности представлявших собой соответствующие фрагменты хигденовского «Полихроникона». Церковный историк XVII века Джеймс Ашшер цитировал составленную Тревизой родословную короля Шотландии Дэвида II Брюса.

Перевод «Полихроникона» Хигдена, выполненный Тревизой, был весьма популярен в XIV—XV веках и дошёл до нас, как минимум, в 15 рукописях, лучшие из которых хранятся в Британской библиотеке (Лондон), библиотеках колледжей Корпус-Кристи и Святого Иоанна Кембриджского университета, а также библиотеке Принстонского университета (Нью-Джерси, США). Впервые он был напечатан в 1495 году в Лондоне учеником Уильяма Кэкстона Уинкином де Уордом вместе с «Полихрониконом» Хигдена. Комментированное научное издание его было выпущено в 1865—1866 годах в академической Rolls Series под редакцией археолога  и преп. Джозефа Роусона Ламби.

Джон Тревиза является 17-м по счёту из наиболее цитируемых авторов, включённых в «Оксфордский словарь английского языка».

Примечания

Литература 
 Калмыкова Е. В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. — М.: Квадрига, 2010. — 684 с. — (Исторические исследования). — ISBN 978-5-91791-012-3.
 Kingsford Charles Lethbridge. Trevisa, John de // Dictionary of National Biography. — Volume 57. —  London: Smith, Elder & Co, 1899. — pp. 212–213.
 Greenwood Alice Drayton. Trevisa. The Mandeville translators // Cambridge History of English and American Literature, ed. by A. R. Waller. — Volume II. — Cambridge University Press, 1908. — pp. 70–78.
 Gethyn-Jones Eric. Trevisa of Berkeley, a Celtic Firebrand. — Dursley: Alan Sutton, 1978. — 201 p. — ISBN 0-904387-20-8.
 Fowler David C. The Life and Times of John Trevisa, Medieval Scholar. — Seattle: University of Washington Press, 1995. — xiv, 281 p. — ISBN 0-295-97427-3.
 Beal Jane. Trevisa, John // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Polychronicon Ranulphi Higden monachi Cestrensis (1-й том лондонского издания 1865 г.)
 Polychronicon Ranulphi Higden monachi Cestrensis (2-й том лондонского издания 1865 г.)

Персоналии по алфавиту
Хронисты XIV века
Историки Столетней войны
Хронисты Англии
Похороненные в Англии
Переводчики Англии